Авакя́н:

 Авакян Артавазд Аршакович (1907—1966) — радянський агробіолог, член-кореспондент АН СРСР.
 Авакян Борис Петрович (1928—1997) — радянський вчений в області біотехнології, біохімії та мікробіології вина.
 Авакян Газарос Аветисович (1918—1945) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Авакян Грант Арсенович (1924—2017) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Авакян Тігран Ашотович (1975) — заступник міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції.